Juan Saieg (Mendoza, 1996), conocido por su nombre artístico Juan Mango, es un músico, compositor y productor argentino de indie rock.

Biografía 
Es hijo de Marcela Pascual y Omar Saieg, artistas plásticos. Su hermano es Simón Saieg, líder de la banda Perras on the Beach.

Desde 2018 está en pareja con Vera Spinetta, con quien tuvo un hijo, Azul, en 2020.

Carrera musical 
Es el cantante, guitarrista y líder de Usted Señalemelo, banda que formó en 2008 con Lucca Beguerie Petrich y Gabriel Orozco, con quienes toca desde los 13 años.

Si bien su enfoque en su carrera solista, paralela a la banda, fue fluctuante, publicó un EP en 2016, el single "Portal" para el film Soledad en 2018 y un disco de larga duración, Ochocientos envolventes al sol, en 2019. Durante la pandemia de COVID-19, como resultado del encierro y aprovechando que Usted Señalemelo se encontraba en un stand by, inició una etapa de mayor priorización de su carrera solista y en 2021 realizó el "Black Hole Tour", una gira con formato mitad canción, mitad electrónico, que comenzó en Mar del Plata y lo llevó a Rosario y Córdoba.

Por fuera de Usted Señalemelo y su proyecto solista, fue tecladista y productor,de la banda de su hermano, Perras on the Beach, en algunos de sus primeros álbumes.

Discografía 

 2016: Papet (EP)
 2018: Portal (single)
 2019: Ochocientos envolventes al sol

Enlaces externos 

 Ficha en MusicBrainz
 Página personal en Bandcamp
 Juan Mango en Facebook

Referencias 

Cantautores de Argentina
Indie rock
Rock de Argentina